ISO 3166-1 este parte a standardului ISO 3166, definit de Organizația Internațională de Standardizare, care definește coduri pentru țări, teritorii dependente și zone de interes geografic. ISO 3166-1 definește trei seturi de coduri pentru țări:
 ISO 3166-1 alpha-2 — coduri de două litere, cele mai frecvent folosite dintre cele trei, utilizate și de domeniile de internet de nivel superior pentru țări, cu câteva excepții
 ISO 3166-1 alpha-3 — coduri de trei litere, care permit o asociere mai bună între coduri și numele de țări, decât codurile alpha-2
 ISO 3166-1 numeric — coduri de trei cifre care sunt identice cu cele definite și întreținute de Departamentul de Statistică al Statelor Unite. Aceste coduri au avantajul că sunt independente de grafie (latină, chirilică, arabă, etc.), și în consecință, utile mai ales pentru cei care nu folosesc grafia latină.

ISO 3166 conține coduri alfabetice pentru țări de la prima ediție din 1974 și coduri numerice de la ediția a doua din 1981. Codurile de țară au fost publicate pentru prima dată ca ISO 3166-1 în 1997, în a cincea ediție a ISO 3166, când ISO 3166 a fost divizat în 3 părți separate.

Ca standard folosit larg la scară internațională, ISO 3166-1 este implementat în alte standarde și utilizat de organizații internaționale pentru a facilita schimbul de bunuri și informații. Oricum, ISO 3166-1 nu este singurul standard pentru coduri de țări. Multe organizații internaționale folosesc standarde proprii, care sunt parțial sau total incompatibile cu ISO 3166-1.

Codurile desemnate oficial 
Tabelul următor conține lista completă a țărilor pentru care au fost definite coduri, în ordinea alfabetică a numelui în limba engleză.

Vezi și 
 Lista FIPS a codurilor țărilor lumii

Note 

Coduri de țări
Liste de țări